O Antigua Guatemala Fútbol Club é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1958 com sede em Antigua Guatemala. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

 
Clubes de futebol fundados em 1958
Fundações na Guatemala em 1958